The Violence – singolo dei Rise Against del 2017
 The Violence – singolo degli Asking Alexandria del 2019